Morgane est un prénom décliné au féminin qui est également utilisé comme nom propre par :

Personnages légendaires 
 Morgane, fée de la légende arthurienne ;
 Marie Morgane, fée d'eau semblable à une femme, qui partage la symbolique des sirènes.

Titres 

 Morgane, drame de Auguste de Villiers de L'Isle-Adam publié en 1860 ;
 Morgane de toi, album et chanson éponyme de Renaud ;
 Morgana, série de bande dessinée de Mario Alberti (dessins) et Luca Enoch (scénario) parue aux Humanoïdes Associés ;
 Morgane (Morgan), film américain de Luke Scott sorti en 2016 ;
 Morgane et ses nymphes, film fantastico-érotique français sorti en 1971 ;
 Morgane la sirène, film muet français réalisé par Léonce Perret sorti en 1928.

Pseudonyme 

 Clara Morgane, animatrice de télévision, chanteuse, mannequin française et actrice pornographique ;
 Morgane, nom de scène d'Ingrid Simonis (née en 1975), chanteuse belge.

Autres 
 Morgane bio, bière d'orge agrobiologique de la brasserie Lancelot ;
 Morgane est une Ancienne de la série Stargate SG-1 ;
 Morgane Production, société de production audiovisuelle.

Prénom féminin
Prénom français
Homonymie de prénom